Hollandsche Buurtspoorwegen, een voormalig Nederlands openbaarvervoerbedrijf
 Hoogbegaafdheid, een uitzonderlijk intelligentieniveau
 Een van de hardheden van een potlood
 Huet Brothers, een Nederlands automerk
 HB (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 HB (automerk), een Zweeds automerk
 HB (Unilever), een merk van Unilever
 HB (band), een christelijke metalband uit Finland.

Hemoglobine, een eiwit dat in het bloed voorkomt

Brinellhardheid, oppervlaktehardheid